La bataille de Florange se déroula lors de la chouannerie à Pluvigner, dans les bois de Florange.

La bataille
 Chouans sont rassemblés à Pluvigner sous le commandement de Georges Cadoudal, cependant ce dernier renvoie le gros des troupes, sans doute moins aguerries et ne garde avec lui que les  de sa division. 

Le 5 juin, les Républicains de l'adjudant-général Josnet, après avoir vaincu Guillemot à Plaudren, se portent sur Pluvigner. Les Bleus sont au nombre de  selon une lettre du Comité chouan du Morbihan aux chefs de canton datée du 11 juin, cependant ce nombre est peut-être exagéré, une semaine plus tôt Josnet n'avait que  à Plaudren.

Les troupes républicaines, divisées en deux colonnes, attaquent aux bois de Floranges, mais les Chouans ont élevé des fortifications. Quinze hommes menés par Jean Rohu défendent le premier avant-poste, ils résistent un temps, puis se replient avec perte de 2 morts et 9 blessés.

Les pertes
Cadoudal ordonne la retraite, les Chouans se replient sur Resordoué, en Pluvigner, selon François Cadic, ils ont perdu 60 hommes et 150 Républicains ont été tués. Selon l'abbé Richard, les Chouans n'ont eu que 4 morts et 3 blessés, contre 150 morts pour les Bleus. D'après une lettre des officiers chouans Boutouillic, Le Mercier et Syrus, datée du 11 juin et adressées aux chefs de cantons, les Républicains étaient , et les Chouans 250, les premiers ont perdu 150 hommes, tant tués que blessés et les second ont 2 tués et 5 blessés. Jean Rohu commande l'avant-garde lors du combat, il écrit dans ses mémoires avoir perdu 2 hommes tués et 9 blessés sur les 15 combattants qu'il avait avec lui.

Bibliographie
 , 546-548.
 , 27-28.
 , 63-64. lire en ligne sur google livres

Références

Bataille des guerres de la Révolution française
Bataille de 1795
Bataille sur le sol breton
Chouannerie dans le Morbihan